Храм Феодоровской иконы Божией Матери — утраченный православный храм в городе Кирове (Вятке). Был построен в 1913—1915 годах в Неорусском стиле в честь 300-летия дома Романовых. Разрушен коммунистами в 1962 году.

История 
Церковь построена по проекту архитектора Ивана Чарушина. Заложена в 1913 году на улице Морозовской. «Вятские епархиальные ведомости» сообщали в 1915 году, что «новый храм строится в память 300-летия дома Романовых. Место для него выбрано весьма удачно. Расположенный на весьма высоком берегу реки Вятки (близ арестантских рот), он будет виден на десяток вёрст кругом. В то же время он удовлетворит давно назревшую потребность в храме на северной окраине города Вятки, доселе храма лишённой». В 1915 году храм освятили в честь Феодоровской иконы Божией Матери — покровительницы Русского государства и Царского Дома Романовых.

В архитектуре Феодоровской церкви заметно влияние новгородского и псковского храмового зодчества: строгий облик здания, щипцовые фронтоны, звонница вместо колокольни. Небольшой по размеру храм смотрится устремлённым в небо, а декоративные маковки похожи на языки пламени.

В 1929 храм был закрыт советскими властями и переоборудован под общежитие. В 1946 году его вернули Церкви, в храме ежечасно проводили отпевания умерших от голода людей. Богослужения проходили до 1962 года, когда церковь закрыли в ходе хрущёвской антирелигиозной кампании. В октябре 1962 года по приказу горисполкома уникальный храм взорвали и затем разрушили. Обломками храма замостили улицу Розы Люксембург.

В 1974 году коммунисты решили возвести на месте храма памятник, торжественно заложили в его основание капсулу с бюстами Ленина и Кирова, и посланием «будущему поколению от пионеров прошлого». После закладки в этом месте более 30 лет был пустырь.

Новый храм 

В 2007 году на месте разрушенного храма построили деревянную Фёдоровскую церковь — копию Владимирской церкви в резиденции президента России на Валдае. Новая церковь сгорела 25 января 2023 года.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия земли Вятской. Т.5. Архитектура/ Сост. А. Г. Тинский. — Киров: ГИПП «Вятка», 1996. — С. 161.
 Дождевых С. М. К вопросу о православном зодчестве в г. Вятке в начале XX века Актуальные проблемы науки в контексте православных традиций: сб. материалов международной науч.-практ. конф. (28-29 февраля 2008 г.). — Армавир: ИП Шурыгин В. Е., 2008. -С. 249—251.
 Сухих А. К истории закрытия Феодоровского храма города Кирова// Религия и Церковь в культурно-историческом развитии Русского Севера. Т. 1. — Киров, 1996. — С. 390—393.

Ссылки 
 Сайт Феодоровской церкви
 Пересторонин Н. В. Загадки Феодоровской церкви
 «RELIGARE»: Свято место оставалось пусто
 ГТРК «Вятка»: Колокола на новом храме
 Прогулки по старой Вятке: Фотографии разрушенных храмов

Утраченные храмы Кирова
Взорванные храмы России
Вятка
Вятка
Храмы, заложенные в 1913 году
Храмы, построенные в 1915 году в России
Храмы, снесённые во время хрущёвской антирелигиозной кампании
Храмы, снесённые в 1962 году